Takezawa ist der Familienname folgender Personen:

 Kazuto Takezawa (* 1999), japanischer Fußballspieler
 Kensuke Takezawa (* 1986), japanischer Langstreckenläufer